Nicolás Barrientos e Sergio Galdós erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Yuki Bhambri e Saketh Myneni hanno sconfitto JC Aragone e Roberto Quiroz con il punteggio di 4-6, 6-3, [10-7].

Teste di serie 

  Jeevan Nedunchezhiyan /  Ramkumar Ramanathan (primo turno)
  JC Aragone /  Roberto Quiroz (finale)

  Matías Franco Descotte /  Michail Pervolarakis (primo turno) 
  Conner Huertas Del Pino /  Alexander Merino (quarti di finale)

Wildcard 

  Pedro Boscardin Dias /  Álvaro Guillén Meza (primo turno)

  Cayetano March /  Sho Shimabukuro (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger Salinas 2022